Der XL Bermuda Open 2001 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. April 2001 im Paget Parish auf den Bermudas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier im Paget Parish